Erdabstand steht für:
 Abstand der Erde von der Sonne, siehe Astronomische Einheit
 Abstand der Erde vom Mond, siehe Mondbahn #Erdabstand